Shelbyville hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Shelbyville (Illinois)
 Shelbyville (Indiana)
 Shelbyville (Kentucky)
 Shelbyville (Misuri)
 Shelbyville (Tennessee)
 Municipio de Shelbyville (condado de Shelby, Illinois)

Además
 Shelbyville (Los Simpson), pueblo de la serie animada Los Simpson.